Иха — село, Казбековский район Дагестана
 Иха — село, Цунтинский район Дагестана
 Иха — река в Советско-гаванском районе Хабаровского края, приток Ботчи
 Иха, Джеймс — рок-музыкант